Henzel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Henzel (1891–1984), deutscher Betriebswirtschaftler sowie Hochschullehrer
 Karl Henzel (1876–1959), hessischer Politiker (SPD) 
 Seweryn Henzel (1838–1907), galizischer Landtagsabgeordneter